Barrenechea es un apellido vasco, que puede estar vinculado o hacer referencia a:

Personas 
 Adrián Barrenechea (1954-), también conocido como Adrián Barrenechea López, cantante y compositor boliviano.
 Ana María Barrenechea (1913-2010), escritora, lingüista, y crítica literaria argentina.
 Diego de Barrenechea, militar y político nacido en el territorio de la actual Bolivia, que participó en la guerra de independencia argentina, y que gobernó la naciente Provincia de La Rioja.
 José Antonio Barrenechea y Morales (1829-1889), también conocido como José Antonio Fidel Barrenechea y Morales, abogado, diplomático, catedrático, y jurista peruano.
 José Gálvez Barrenechea (1885-1957), poeta, escritor, periodista, catedrático universitario, y político peruano.
 Juan de Barrenechea, militar y astrónomo español, General de la Armada Española y Contador de Retasas (Lima, Perú).
 Juan Nicolás de Aguirre Barrenechea (?-f.1772), político y filántropo chileno.
 Julio Barrenechea (1910-1979), también conocido como Julio Barrenechea Pino, poeta, escritor, diputado, y diplomático chileno.
 Manuel José Barrenechea Naranjo (1857-1929), también conocido como Manuel J. Barrenechea Naranjo, médico y diputado chileno, hijo de Francisco de Paula Barrenechea.
 María Unceta-Barrenechea (1964-), también conocida como María Unceta-Barrenechea Olazar, emprendedora, investigadora, y empresaria española, reconocida por crear la primera línea dermatológica española concebida específicamente para paliar los efectos en la piel de los tratamientos oncológicos de quimioterapia y radioterapia.
 Miguel Lobos Barrenechea (1984-), jugador de ajedrez chileno, ganador del Campeonato de ajedrez de Chile del año 2000.
 Pedro Barrenechea, militar argentino que en el siglo XIX ocupó brevemente el cargo de gobernador de la provincia de Entre Ríos.
 Ramón Félix Barrenechea (1940-), también conocido como Ramón Félix Barrenechea Areitio, futbolista español (ya retirado) que se desempeñaba como defensor.
 Raúl Porras Barrenechea (1897-1960), diplomático, historiador, catedrático, abogado, ensayista, y político peruano.
 Ricardo Peña Barrenechea (1896-1939), poeta y dramaturgo peruano, de tendencia vanguardista.